Хаирбек Демирбекович Заманов (23 апреля 1907, с. Усухчай, Дагестанская область, Российская Империя — 15 января 1983, Махачкала, РСФСР, СССР) — советский военачальник, полковник (1944).

Биография 
Родился 23 апреля 1907 годав селе Усухчай, ныне в Докузпаринском районе Дагестана. Лезгин.

Военная служба

Межвоенные годы 
29 октября 1929 года был призван в РККА и направлен в 83-й горнострелковый полк 28-й горнострелковой дивизии СКВО. В сентябре 1930 года зачислен курсантом в полковую школу. После её окончания в сентябре 1931 года направлен в Орджоникидзевскую пехотную школу. Член ВКП(б) с 1931 года. В ноябре 1934 года был выпущен из неё и назначен в 40-й отдельный пулемётный батальон Могилёв-Подольского УРа КВО, где проходил службу командиром пулемётного взвода и полуроты, помощником командира роты. С октября 1938 года командовал ротой в 297-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии КОВО.

В декабре 1939 года с началом Советско-финской войны откомандирован на Северо-Западный фронт, где воевал в составе 8-й армии в должности помощника начальника 5-го отделения штаба 139-й стрелковой дивизии. После окончания боевых действий в апреле 1940 года направлен в САВО, где по прибытии назначается старшим адъютантом батальона 9-го мотострелкового полка 9-й танковой дивизии.

Великая Отечественная война 
8 июля 1941 года 9-я танковая дивизия была передана 28-й армии резерва ВГК и 13 июля расформирована. В сентябре старший лейтенант Заманов назначается помощником начальника штаба по разведке 1316-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии. Первое боевое крещение дивизия приняла на реке Десна у городе Спас-Деменск. Позже части дивизии отошли на рубеж реки Нара и держали здесь оборону. 15 ноября под деревней Леоново Московской области Заманов был ранен и эвакуирован в госпиталь.

После выздоровления 2 января 1942 года Заманов назначается командиром стрелкового батальона Особого стрелкового полка Западного фронта. В бою 9 января был контужен, а на следующий день под деревней Романовка Московской области ранен и до апреля 1942 года находился на лечении в госпитале. После излечения зачислен слушателем на КУКС Западного фронта.

17 июля 1942 года Заманов назначается командиром 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии 16-й армии, а 10 августа переводится командиром 1128-го стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии. В составе 31-й армии участвовал с ней в Ржевско-Сычевской наступательной операции. В сентябре дивизия перешла к обороне, а с 1 декабря была выведена в резерв фронта. С 4 декабря она вошла в 20-ю армию и в марте 1943 года в её составе участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции. С 14 по 21 марта дивизия была переброшена в Тульскую область, где включена в 61-ю армию и находилась с ней в обороне по реке Ока северо-западнее Мценска. С 10 июня 1943 года её части перешли в наступление. Затем она участвовала в Курской битве, Орловской наступательной операции. 16 августа дивизия выведена в резерв Ставки ВГК в район северо-западнее города Орёл. После пополнения она с 7 сентября вновь включена в 61-ю армию Центрального фронта и участвовала с ней в Черниговско-Припятской наступательной операции. С октября по 6 декабря её части в составе Брянского и 1-го Украинского фронтов вели бои по расширению заднепровского плацдарма в районе хуторов Усохи — Асаревичи. В ходе Киевской наступательной операции они прорвали оборону противника на плацдарме и совместно с партизанским отрядом Ковпака овладели м. Базар, Кагановичи и городом Овруч. Затем дивизия принимала участие в Житомирско-Бердичевской наступательной операции и освобождении города Житомир, за что была удостоена почётного наименования «Житомирская» (01.01.1944). В дальнейшем она вела бои на тарнопольском направлении, участвуя в Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях. 25 марта 1944 года под городом Тарнополь получил ранение и был эвакуирован в госпиталь. После излечения с 6 мая вновь командовал 1128-м стрелковым полком. С июля 1944 года участвовал с ним в Львовско-Сандомирской наступательной операции.

3 декабря 1944 года полковник Заманов назначен заместителем командира 322-й стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии и участвовал с ней в Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской наступательных операциях. 8 февраля 1945 года допущен к командованию 304-й стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизией. В составе 1-го, а с 6 апреля — 4-го Украинских фронтов участвовал с ней в Верхнесилезской, Моравска-Остравской и Пражской наступательных операциях, в овладении городами Рыбник и Ратибор.

За боевые отличия Займанов представлялся к присвоению звания Герой Советского Союза, но данное звание ему присвоено не было.

За время войны комдив Займанов был три раза упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
С июля 1945 года состоял в распоряжении ГУК НКО. В марте 1946 года зачислен слушателем на курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии им. М. В. Фрунзе, по окончании которых с 4 января 1947 года состоял в резерве Управления кадров Сухопутных войск. С марта был военкомом Буйнакского РВК Дагестанской АССР, с октября — Махачкалинского горвоенкомата, с мая 1951 года — Советского РВК города Махачкала, а с мая 1954 года — вновь военкомом Махачкалинского горвоенкомата. 9 марта 1957 года полковник Заманов уволен в запас по болезни.

У Хаирбека Заманова был сын Эльмар Юрьевич (Хаирбекович) Заманов (1936-?) — Председатель Махачкалинского горисполкома (с октября 1981 по август 1986 года).

Награды 
 орден Ленина (26.10.1955)
 четыре ордена Красного Знамени (22.02.1943, 17.01.1944, 27.05.1945, 05.11.1954)
 орден Суворова III степени (03.01.1944
 орден Кутузова III степени (22.12.1944)
 орден Александра Невского (06.07.1943)
 орден Отечественной войны I степени (29.05.1944)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)
 медали в том числе:
 «За оборону Москвы» (31.03.1945)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За освобождение Праги»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Х. Д. Заманов.
 За овладение на территории Силезии городами Штрелен и Рыбник — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 27 марта 1945 года. № 312.
 За овладение городами Ратибор и Бискау — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на левом берегу Одера. 31 марта 1945 года. № 321.
 За овладение городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Морава. 8 мая 1945 года. № 365.

Память 
 В честь Хаирбека Демирбековича Заманова названа одна из улиц в городе Махачкала, а также на этой улице открыта мемориальная доска в его честь.

Примечания

Литература 
 
 Бродовский котёл / Сост. Вербинский М. В.; Самарин Б. В. — Львов: Каменяр, 1974. — 272 с.
 
 Морозов М. Э. (ред.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Кампании и стратегические операции в цифрах. Том II. — : Объединённая редакция МВД России, 2010. — 669—673 С. — ISBN 978-5-8129-0099-1

Ссылки 
 Заманов, Хаирбек Демирбекович  // «Память Народа»
 Заманов, Хаирбек Демирбекович  // Бессмертный полк — Москва
 Дагестанцы-крупные военачальники в годы Великой Отечественной войны / Лезгинский Исторический Портал 

Выпускники Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву
Участники Ржевской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Похороненные в Дагестане